AOSS ist die Abkürzung für

 ein Open Sound System der Middleware PulseAudio
 AirStation One-Touch Secure System, eine W-LAN-Vorrichtung der Buffalo Technology
 Atmospheric, Oceanic and Space Sciences der Universität von Michigan

sowie eine W-LAN-Verbindungsoption der PlayStation Portable.

AOSS